Тесна кожа може бити:

 Тесна кожа (филмски серијал)
 Тесна кожа 1, филм из 1982.
 Тесна кожа 2, филм из 1987.
 Тесна кожа 3‎, филм из 1988.
 Тесна кожа 4‎, филм из 1991.
 Тесна кожа: Новогодишњи специјал‎, телевизијски филм из 1992.
 Тесна кожа 5‎, недовршени филм из 2013.
 Тесна кожа 6‎, недовршени филм из 2014.